Назарук — українське прізвище.

 Назарук Осип — письменник, громадський діяч, політик.
 Назарук Василь Ількович — літературознавець, перекладач.
 Назарук Микола Миколайович — вчений-географ, автор підручників і посібників з екології.
 Назарук Юрій Володимирович (? — 2022) — український військовослужбовець, Герой України
 Назарук Юрій Миколайович — український підприємець, співвласник Холдингу емоцій «!FEST»
 Назарук Сергій — політик, посол Сейму.

Українські прізвища
Прізвища на -ук